Magasin kan henvise til flere artikler:
Tidsskrift – magasin og tidsskrift er i nogen grad synonyme
Magasin (lager) – et rum eller bygning benyttet til opbevaring
Magasin (våben) – er en beholder til et skydevåbens ammunition
Stormagasin – en større butik opdelt i flere specialbutikker
Magasin fra Det Kongelige Bibliotek – et periodikum
Magasin du Nord – et stormagasin, der normalt omtales som Magasin (udtales på halv-fransk så det rimer på bassin)
M gasin – et litterært tidsskrift
Magasin (film) – dansk kortfilm fra 1966 instrueret af Edward Fleming